Nigerien bezeichnet im veralteten deutschen Sprachgebrauch

 entweder die Republik Niger
 oder die Bundesrepublik Nigeria